

Забігалово — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Забігалово — село, Очорський район, Пермський край

Дивись також 
 Іж-Забігалово